Batalha de Útica (240 a.C.) — travada entre Cartago e os mercenários revoltosos durante a Guerra Mercenária
 Batalha de Útica (203 a.C.) — primeira batalha da campanha africana de Cipião durante a Segunda Guerra Púnica
 Batalha de Útica (49 a.C.) — travada entre as forças de Júlio César e de Pompeu durante a guerra civil de César

Desambiguações de guerras e batalhas